Radeck steht für:
 Radeck (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Radeck (Gemeinde Bergheim), Dorf in der Gemeinde Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Burgstall Radeck, Rest der abgegangenen hochmittelalterlichen Höhenburg Radeck in Rodeck, Landkreis Hof, Bayern
 Schloss Radeck, bei Bergheim, Salzburg

Radeck ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Radeck (* 1958), deutscher Polizeibeamter, Landrat des Landkreises Helmstedt
 Johann Martin Radeck (1623–1683), Komponist und Organist der norddeutschen Orgelschule
 Martin Radeck († 1684), deutscher Komponist
 Rudiger von Bergheim-Radeck (um 1175–1258), Bischof von Chiemsee; Bischof von Passau, siehe Rüdiger von Bergheim

Siehe auch:
 Radecke
 Radek
 Radegg